

Придорожне — село, Луганська область, Луганський район
 Придорожне — село, Рівненська область, Дубенський район

Придорожне — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Придорожнє